James Bovard (1956- ), auteur libertarien américain ;
 Jean-François Bovard (1948-2003), musicien, compositeur et tromboniste vaudois ;
 Valérie Bovard (1971- ), animatrice de télévision suisse ;
 Yvonne Bovard (1902-1984), violoniste et militante communiste suisse.